Lucassen ist der Familienname folgender Personen:

 Arjen Lucassen (* 1960), niederländischer Rock-Musiker und -Komponist
 Eric Lucassen (* 1974), niederländischer Politiker (PVV)
 Hanjo Lucassen (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Leo Lucassen (* 1959), niederländischer Historiker
 Rüdiger Lucassen (* 1951), deutscher Politiker (AfD)